Anna Bonus Kingsford
Charles Kingsford Smith

Localidades

Kingsford (Michigan)
Ou ainda:
Kingsford Heights

Desambiguações de sobrenomes